Илья́ Ю́рьевич Шакуно́в (род. 13 августа 1970, Ленинград) — российский актёр театра и кино.

Биография 

Родился 13 августа 1970 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Ещё в школьные годы начал учиться в студии известного актёра Игоря Горбачёва. После окончания школы он поступил в 1-й Ленинградский медицинский институт, затем перевёлся в ЛЭТИ на факультет автоматики и вычислительной техники. Однако затем Илья бросил оба института и сдал экзамены в ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино), сейчас: СПбГАТИ (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства).

В театральном институте учился на курсе Вениамина Фильштинского. На четвёртом курсе уже играл Чацкого на сцене петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева в спектакле «Горе от ума».

В 1996 году окончил ЛГИТМиК (курс В. М. Фильштинского).

С января 1996 по декабрь 2007 год — актёр ТЮЗа им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге.

С января 2002 по декабрь 2003 год — президент актёрского агентства продюсерского центра «Брат». 

Женат на актрисе ЛТЮЗа Анне Дюковой. Воспитывает двоих детей.

Творчество 
В 1996 году по приглашению художественного руководителя театра Андрея Андреева пришёл в труппу ЛТЮЗа. Очень скоро он стал одним из ведущих актёров театра. Здесь им были сыграны Князь в спектакле «Русалка», Контрабасист в спектакле «Учитель ритмики», Генрих в спектакле «Дракон».

Помимо ТЮЗа Шакунов играл в спектаклях Романа Виктюка: «Бабочка, бабочка…», «Осенние скрипки», «Путаны». Затем талантливый актёр был приглашён в БДТ им. Товстоногова, где репетировал два месяца. Но любовь к родному театру оказалась сильнее, и Илья вернулся в ТЮЗ.

В кино Илья Шакунов начал сниматься с 1993 года. Первую заметную роль — Антона — Илья Шакунов сыграл в фильме Дмитрия Месхиева «Женская собственность» в 1998 году.

В 2000 году режиссёр Олег Ковалов пригласил Шакунова на главную роль в картину «Тёмная ночь». В драме Михаила Брашинского «Гололёд» сыграл главную роль — Переводчика. Затем последовали роли в сериалах «По имени Барон», «Красная капелла», «Виола Тараканова»», «Фаворский», «Умножающий печаль», «Монтекристо», «Беглец».

В фильме «Флэшка» режиссёра Георгия Шенгелия исполнил главную роль Андрея Игнатьева.

В 2007 году  Шакунов вместе с Алёной Бабенко и Владимиром Зельдиным сыграл в мелодраме Веры Глаголевой «Чёртово колесо». За исполнение роли полковника Погожева в фильме «Антиснайпер» (в 4-х сериях) был отмечен специальным дипломом фестиваля «DetectiveFEST».

Фильмография 
  — Сотворение Адама — двойник
  — Горько! — Руслан Антонович Маляров, дирижёр
 1998 — Про уродов и людей — человек в витрине
 1998 — Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь — капитан
  — Женская собственность — Антон, актёр
  — Агент национальной безопасности-1 — Слава, психолог (серия «Медуза Горгона»)
  — Молох — снайпер
  — Наши 1990-е — Олег Щипунов, учёный
 2000 — Спасатели. Критическая масса — «Доктор», спасатель
 2000 — Империя под ударом — адъютант (серия «Бастард»)
  — Тёмная ночь — Имант, фотограф
  — По имени Барон — Алексей Иванович, приёмный сын Барона
  — Каменская 2 — инвалид («Украденный сон», «За всё надо платить»)
  — Подружка Осень — Сергей Николаевич Градов, врач-педиатр
  — Спецназ — капитан Александр Орлов / отец Василий (серия «Послушник»)
 2003 — Гололёд — переводчик
 2003 — Киднеппинг — Павел Викторович, хирург
 2003 — Русский ковчег — 3-й кавалер
 2003 — Три цвета любви — Максим Юрьевич Соколов, крупный бизнесмен
  — Виола Тараканова. В мире преступных страстей — Олег Юрьевич Куприн, следователь
  — Красная капелла — Сергей Макаров / Карлос Аламо, разведчик-радист
  — Дети Ванюхина — Генрих Петрович Клаус, инженер
 2005 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей 2 — Олег Юрьевич Куприн, следователь (Урожай ядовитых ягодок, Филе из золотого петушка, Микстура от косоглазия)
 2005 — Умножающий печаль — Константин Бойко («Бойкий Кот») (главная роль)
 2005 — Фаворский — Александр Васильевич Богданов, первый помощник капитана / князь Фаворский / Тадеуш Купцевич / отец Аникий
 2005 — Чёрный принц — Дантес
 2005 — Лабиринты разума (серия «Монетка») — Костя
  — Блюз опадающих листьев — Никита Артемьевич Фомичёв, маньяк
 2006 — Флэш.ка — Андрей Дмитриевич Игнатьев, служащий финансовой компании
 2006 — Синдикат — Алексей Морозов, старший лейтенант милиции / Андрей Сергеевич Дружинин, частный детектив / Одиссей, агент / Виктор, брат Алексея
 2006 — Я и ты. Давайте познакомимся (короткометражный)
 2006 — Чёртово колесо — Павел Николаевич Колесников, зав. отделением общей хирургии
  — Виола Тараканова. В мире преступных страстей 3 — Олег Юрьевич Куприн, следователь (Главбух и полцарства в придачу, Концерт для колобка с оркестром, Фокус-покус от Василисы Ужасной)
 2007 — Фабрика счастья — Тимофей Тарасов, бизнесмен
 2007 — Точка возврата — Сергей Петрович Шнырёв
  — Антиснайпер — Алексей Андреевич Погожев, полковник милиции
 2008 — Антиснайпер 2. Двойная мотивация — Алексей Андреевич Погожев, полковник милиции
 2008 — Мим Бим, или Чужая жизнь — Иван Благодеев, актёр / мим Бим
 2008 — Судьба повелителя / Hökmdarın taleyi — император Александр I
 2008 — Монтекристо — Андрей Владимирович Крылов / Александр Оттович Островский  — Легенда об Ольге — Михаил Максимов / Хосе Каррерас, разведчик  — Взрослая дочь, или Тест на… — Валера, футбольный агент 2010 — Самая счастливая — Виктор, бизнесмен 2010 — Мама напрокат — Глеб, водитель-дальнобойщик 2010 — Антиснайпер 3. Новый уровень — Алексей Андреевич Погожев, полковник милиции 2010 — Антиснайпер 4. Выстрел из прошлого — Алексей Андреевич Погожев, полковник милиции  — Беглец — Максим Александрович Недогонов, журналист  — Смерть шпионам. Скрытый враг — Валерий Львович Савельянов, командир диверсионной группы 2012 — Отцовский инстинкт — Андрей Павлович Перевалов, инженер жилищно-эксплуатационной конторы 2012 — Петрович — Егор Владимирович Дербенёв, помощник адвоката  — Бездна — Александр Фёдорович Варламов, подполковник полиции 2013 — Агент — Сергей Станиславович Самсонов, учёный-микробиолог, бывший сотрудник органов 2013 — Подари мне немного тепла — Сергей, преподаватель астрофизики  — Холодное блюдо — Александр Васильевич Завьялов / Диникаев, владелец автосервиса 2014 — Перелётные птицы — Гудини / Константин Дроган, капитан армии 2014 — Личное дело  — Евгений Николаевич Казаков, Федеральный судья 2014 — Григорий Р. — иеромонах Илиодор  — Посредник — отец Глеба Лосева, сотрудник органов (не был закончен)
 2015 — Жребий судьбы  — Павел Дмитриевич Рязанов, военный психолог 2015 — Капкан для звезды — Андрей Владимирович Иваницкий, следователь 2015 — Последний полёт фантастического детектива Честертона (к/м) — детектив Честертон  — Один против всех — Игорь Витальевич Ганецкий, полковник полиции, начальник ОВД 2016 — Любовь вне конкурса — Виктор Сергеевич Леденёв, бизнесмен 2016 — Вечное свидание — Константин Дмитриевич Васильев, лесничий  — Выжить любой ценой — Юрий Матвеевич Галанов, проводник в тайге, бывший сотрудник ГРУ  — Наше счастливое завтра — Андрей Григорьевич Кондратов, полковник милиции  — Дожить до любви — Илья Борисович Говоров, бизнесмен 
  — Султан моего сердца — Сергей Иванович, инженер  — Подкидыш — Алексей Григорьевич Данилов, кинорежиссёр 2019 — Шаг к счастью — Михаил Барк, журналист 2019 — Окончательный приговор — Олег Сабуров, следователь  — Северная звезда — Виктор Анатольевич Батников, полковник ФСИН, начальник колонии «Северная звезда» 
 2020 — Первый отдел — Вадим Сергеевич Мальцев, полковник юстиции, руководитель Первого отдела ГСУ СК Санкт-Петербург 2020 — Спросите медсестру — Ревзин 2020 — Входите! Закрыто! — Вадим, психотерапевт  — Воскресенский — князь Румянцев, тайный советник 2021 — Фронтовая любовь — Митя 2021 — Несломленная — Зайцев 2021 — 16-й — Ален Пак 2021 — Небо — полковник Кубальский 2022 — Оковы любви — Матвей Волков Театр 
 Антреприза 
 2019—2023 — «Когда ангелы шутят» — Вадим Театр Балтийский дом 
 2009 — 2013 — «Тартюф, или Обманщик» — Тартюф ТЮЗ им. А.А. Брянцева 

 «Горе от ума» — Чацкий «Русалка» — князь «Учитель ритмики» — контрабасист Алексей «Дракон» — Генрих «Ундина» — Бертран «Маленький принц» — Пьяница «Кошка, которая гуляла сама по себе» — Тигр «Поллианна» — дама из благотворительного комитета «Сказка об Иване Царевиче, Кощее Бессмертном и царевне Милолике» — Иван-царевич «Энтин-шоу, или „Ничего на свете лучше нету“»
 «Конёк-Горбунок»
 «Неделя, полная суббот»
 «Бекканко-они»

 Театр Романа Виктюка  
(1996—1997)

 «Бабочка…Бабочка…»
 «Осенние скрипки»
 «Путаны»

 Театр на Крюковом канале  
(1995—1996)

 «Время Высоцкого»
 «Прибыл Дзампано!»
 «Шутки Чехова»
 «Винни-Пух» — Кристофер Робин Озвучивание 
 2002 — Нож в облаках  — майор ФСБ Евгений Данилович Лемешонок (актёр Андрей Тенетко)''

Признание 
 Лауреат Приза в номинации «Лучший актёр» на VI МКФ независимого кино «Чистые грёзы» (г. Санкт-Петербург) за роль в фильме «Гололёд».
 Награждён дипломом XI Международного фестиваля «DetectiveFEST» Москва-2009 за харизматичное исполнение роли в фильме «Антиснайпер».
 Гран-при «Приз зрительских симпатий» на XVII кинофестивале «Виват, кино России!» Санкт-Петербург — 2009 за лучшую мужскую роль в сериале «Монтекристо».
 Номинант Приза XV Международного фестиваля детективных фильмов «DetectiveFEST» «Антигерой» — за харизматическое исполнение роли отрицательного героя в сериале «Смерть шпионам. Скрытый враг» (2013).

Ссылки 
 И. Шакунов: «Сытый актер — мёртвый»
 Илья Шакунов на ruskino

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Актёры телевидения России
Мимы